C10H18O2 – formula molecolare dell'acido obtusilico
C10H18O2 – formula molecolare del sobrerolo
C10H18O2 – formula molecolare del γ-undecalattone

Formule molecolari